Élisabeth de Belgique désigne :
 Élisabeth en Bavière (1876-1965), reine des Belges par son mariage avec  de Belgique ;
 Élisabeth de Belgique (2001), fille aînée du roi Philippe (1960) et de la reine Mathilde (1973), est héritière du trône de Belgique.

Homonymie de personnes
Homonymie dynastique